Спичиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Спичиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Спичиха — хутор в Максатихинском районе Тверской области.